Frasco steht für

 Frasco, eine politische Gemeinde im Valle Verzasca (Verzascatal) im Kanton Tessin, Schweiz
 Frasco (Einheit), ein spanisches Volumenmaß für Flüssigkeiten

Frasco ist der Familienname folgender Personen:
 António Frasco (* 1955), portugiesischer Fußballspieler